Имя Франц Кун () носят: Кун фон Куненфельд, Франц (1817—1896) — австрийский фельдцейгмейстер (командующий артиллерией).
 Кун, Франц Вальтер (1884—1961) — юрист, китаист и переводчик.
 Кун, Франц Феликс Адальберт (1812—1881) — немецкий филолог.